Дијего Гонзалез има више значења:

 Дијего Гонзалез, Колонија Виљареал (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Дијего Гонзалез (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику